Сборная Англии по футболу до 20 лет () — национальная футбольная сборная Англии, за которую имеют право выступать игроки возрастом 20 лет и младше. Главным тренером сборной является Пол Симпсон. Сборная находится под управлением Футбольной ассоциации Англии. Игроки сборной принимают участие в чемпионате мира для игроков до 20 лет.

Выступления на международных турнирах

Чемпионат мира для игроков до 20 лет

Игроки

Текущий состав 
Следующие игроки были включены в заявку сборной Англии на матчи со сборными Польши и Германии (25 и 29 марта 2022 года).

Результаты матчей в 2017 году

Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2017 

Групповой раунд

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Англии
 Чемпионат мира для футболистов до 20 лет 

20
Футбол в Англии
Англия